Jason Robinson puede referirse a:

 Jason Robinson (rugbista), jugador británico de rugby nacido en 1974;
 Jason Robinson (baloncestista), jugador estadounidense de baloncesto, nacido en 1980.